Montoire bezeichnet:

Montoire-sur-le-Loir, eine Gemeinde im französischen Département Loir-et-Cher
Kanton Montoire-sur-le-Loir im französischen Département Loir-et-Cher
Montoire (Adelsgeschlecht), eine Adelsfamilie des Vendômois

Siehe auch:
Montoir-de-Bretagne, eine Gemeinde im französischen Département Loire-Atlantique